Rockmuseum (Barcelona), een museum in Barcelona, Spanje
 Memory Lane Rock Museum, een museum in Knebel, Denemarken
 Rockmuseum Munich, een museum in München, Duitsland
 Rockmuseum (Oefa), een museum in Oefa, Rusland
 Zie ook
 Museum RockArt, een museum in Hoek van Holland, Nederland
 Rock'n'popmuseum, een museum in Gronau, Duitsland
 Ostrockmuseum, een museum in Kröpelin, Duitsland